Хуайань — многозначный термин; топоним.

 Хуайань — городской округ в провинции Цзянсу КНР.
 Хуайань — район городского подчинения городского округа Хуайань провинции Цзянсу (КНР).
 Хуайань — уезд городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (КНР).